Il detentore del titolo era Novak Đoković ma è stato battuto in finale da Andy Murray per 7-610, 7-5, 2-6, 3-6, 6-2.

Andy Murray ha vinto il suo 1º titolo del Grande Slam.

Teste di serie 

 Roger Federer (quarti di finale)
 Novak Đoković (finale)
 Andy Murray (campione)
 David Ferrer (semifinale)
 Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
 Tomáš Berdych (semifinale)
 Juan Martín del Potro (quarti di finale)
 Janko Tipsarević (quarti di finale)
 John Isner (terzo turno)
 Juan Mónaco (primo turno)
 Nicolás Almagro (quarto turno)
 Marin Čilić (quarti di finale)
 Richard Gasquet (quarto turno)
 Aleksandr Dolhopolov (terzo turno)
 Milos Raonic (quarto turno)
 Gilles Simon (terzo turno)

 Kei Nishikori (terzo turno)
 Stanislas Wawrinka (quarto turno, ritirato)
 Philipp Kohlschreiber (quarto turno)
 Andy Roddick (quarto turno)
 Tommy Haas (primo turno)
 Florian Mayer (primo turno, ritirato)
 Mardy Fish (quarto turno, ritirato)
 Marcel Granollers (secondo turno)
 Fernando Verdasco (terzo turno)
 Andreas Seppi (primo turno)
 Sam Querrey (terzo turno)
 Michail Južnyj (primo turno)
 Viktor Troicki (primo turno)
 Feliciano López (terzo turno)
'Julien Benneteau (terzo turno)
<li> Jérémy Chardy (terzo turno)

Qualificati 

  Igor Sijsling (secondo turno)
  Hiroki Moriya (primo turno)
  Tim Smyczek (secondo turno)
  Guido Pella (primo turno)
  Karol Beck (primo turno)
  Grega Žemlja (terzo turno)
  Rhyne Williams (primo turno)
  Maxime Authom (primo turno)

  Bradley Klahn (secondo turno)
  Guido Andreozzi (primo turno)
  Matthias Bachinger (primo turno)
  Bobby Reynolds (primo turno)
  Wang Yeu-tzuoo (secondo turno)
  Ricardo Mello (primo turno)
  Daniel Brands (secondo turno)
  Tejmuraz Gabašvili (primo turno)

Wildcard 

  James Blake (terzo turno)
  Robby Ginepri (primo turno)
  Lleyton Hewitt (terzo turno)
  Steve Johnson (terzo turno)

  Denis Kudla (primo turno)
  Dennis Novikov (secondo turno)
  Guillaume Rufin (primo turno)
  Jack Sock (terzo turno)

Tabellone

Finali

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

US Open 2012
ATP World Tour 2012